5-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 11 по 15 июля 2007 года на Городском стадионе в Остраве, Чехия. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1990 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 1228 атлетов (672 юноши и 556 девушек) из 152 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 41 страны-участницы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2007 года
Спорт в Чехии в 2007 году
2007 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехии
Международные спортивные соревнования в Остраве
Чемпионаты мира в Чехии